

Geografia 
 Zhao (stato) –  Stato cinese del Periodo dei regni combattenti

Persone 

 Carol Zhao – tennista canadese

Altro 
 Ammiraglio Zhao – personaggio del cartone animato Avatar - La leggenda di Aang